TVU peut faire référence à :
 Televisión Universidad de Concepción, un réseau de télévision en Amérique du Sud, 
 tvU, une télévision étudiante dans le Haut-Rhin (France).